Лев Александрович Грибов (23 мая 1933, Москва — 11 ноября 2021, там же) — советский и российский физик и физикохимик. Доктор физико-математических наук (1964), профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1993), член-корреспондент РАН по Отделению общей и технической химии (1997).

Биография 
Родился в 1933 г. в Москве, где прожил всю жизнь за исключением 2,5 лет эвакуации во время войны. В 1951 г. с золотой
медалью окончил школу № 529.

В декабре 1956 г. окончил физический факультет МГУ, с февраля 1957 г. работал в Институте физической химии АН СССР.

С февраля 1960 г.  работал в ГЕОХИ, где проработал более 50 лет, являлся заместителем директора этого института, с 1977 г. руководил Лабораторией молекулярного моделирования и спектроскопии. В 1961 защитил кандидатскую диссертацию, а в январе 1965 (в возрасте 31 года) — докторскую.

С 1966 по 1985 г. зав. кафедрой физики ТСХА.

Доктор физико-математических наук (1965), профессор (1968). Член-корреспондент РАН (1997). Лауреат Государственной премии России в области науки и техники (1999). Заслуженный деятель науки РФ (1993). Индекс Хирша 28.

Среди учеников Грибова 60 кандидатов и 10 докторов наук.

Скончался 11 ноября 2021 года на 89-м году жизни. Похоронен на Троекуровском кладбище..

Научная деятельность 
Научные работы Грибова посвящены теории строения и спектров молекул и полимеров, аналитической и квантовой химии, химической информатике. Он развил общую теорию молекулярных спектров и применил её для расчета характеристик вещества, в том числе с помощью специально разработанных компьютерных программ. Под его руководством создана экспертная система для целей химического анализа по спектральным данным, разработаны основы применения методов дискретной математики в химии, предложена теория безэталонного спектрального анализа. Ряд работ посвящён теории химических превращений, вопросам переноса энергии в сложных молекулах.

Награды 
 Государственная премия Российской Федерации в области науки и техники (1999)
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (29 января 2016 года)
 Почётный профессор Саратовского госуниверситета

Публикации 
 
 Грибов Л. А. Теория интенсивностей в инфракрасных спектрах многоатомных молекул. — М.: Изд-во АН СССР, 1963.
 Грибов Л. А. Введение в теорию и расчет колебательных спектров многоатомных молекул. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1965.
 Волькенштейн М. В., Грибов Л. А., Ельяшевич М. А., Степанов Б. И. Колебания молекул. — Изд. 2-е. — М.: Наука, 1972.
 Грибов Л. А. Введение в молекулярную спектроскопию. — М.: Наука, 1976.
 Грибов Л. А. Теория инфракрасных спектров полимеров. М.: Наука, 1977.
 Эляшберг М. Е., Грибов Л. А., Серов В. В. Молекулярный спектральный анализ и ЭВМ. — М.: Наука, 1980.
 Л. А. Грибов, В. А. Дементьев. Методы и алгоритмы вычислений в теории колебательных спектров молекул. — М.: Наука, 1981.
 Gribov L.A., Orville-Thomas W.J. Theory and methods of calculation of molecular spectra. — Chichester, N.Y.: John Wiley and Sons, 1988.
 Грибов Л. А., Баранов В. И., Зеленцов Д. Ю. Электронно-колебательные спектры многоатомных молекул. Теория и методы расчета. — М.: Наука, 1997.
 Грибов Л. А., Павлючко А. И. Вариационные методы решения ангармонических задач в теории колебательных спектров молекул. — М.: Наука, 1998.
 Грибов Л. А., Прокофьева Н. И. Основы физики. Учебник для естественно-научных направлений вузов. — Изд. 3-е. — М: Гардарика, 1998.
 Грибов Л. А., Муштакова С. П. Квантовая химия. Учебник для студентов химических и биологических специальностей вузов. — М: Гардарика, 1999.
 Грибов Л. А. От теории спектров к теории химических превращений. — М.:Эдит. УРСС, 2001.
 Грибов Л. А., Баранов В. И., Эляшберг М. Е.. Безэталонный молекулярный спектральный анализ. Теоретические основы. — М.:Эдит. УРСС, 2002.
 Грибов Л. А. Ума холодных наблюдений… — М.: Ноосфера, 2002.
 Грибов Л. А., Баранов В. И. Теория и методы расчета молекулярных процессов: спектры, химические превращения и молекулярная логика. — М.: КомКнига, 2006.
 Грибов Л. А. Колебания молекул. — М.: КомКнига, 2008.

Примечания

Ссылки 
 Л. А. Грибов на сайте «Аналитическая химия»
 Л. А. Грибов на сайте Нанотехнологического Сообщества
 Л. А. Грибов на сайте ЛММС
 
 http://www.geokhi.ru/DocLab03/FPDF/Gribov/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%9B.%D0%90.%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf

Физики СССР
Физики России
Физики по алфавиту
Лауреаты Государственной премии РФ в области науки и техники
Члены РАЕН
Преподаватели РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева
Физикохимики России
Авторы учебников
Сотрудники ГЕОХИ РАН
Похороненные на Троекуровском кладбище